Персеполь — древнеперсидский город, возникший в VI—V вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов.

 «Персеполис» () — комикс Маржан Сатрапи.
 «Персеполис» — французский полнометражный анимационный фильм.
 «Персеполис» — иранский футбольный клуб из Тегерана, основанный в декабре 1963 года.